Quoos steht für:

 Quoos (Radibor), einen Ortsteil der Gemeinde Radibor im Landkreis Bautzen, Sachsen

Quoos ist der Familienname folgender Personen:

 Jörg Quoos (* 1963), deutscher Journalist
 Rudolf Quoos (1820–1904), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker (NLP), MdR
 R. C. Quoos-Raabe, eines der Pseudonyme von H. G. Francis (1936–2011), deutscher Schriftsteller